Francesco Bruni – attore
Francesco Bruni (1834-1922) – primo presidente della Suprema corte di cassazione
Francesco Bruni, o Brunus o Dal Bruno (prima metà del XVI secolo – 1510) – giudice criminale a Siena, autore dell'importante trattato De indiciis et tortura
Francesco Bruni (1943) – linguista, storico della lingua e della letteratura italiana, e docente universitario
Francesco Bruni – musicista, chitarrista e produttore di Frankie hi-nrg mc
Francesco Bruni (1315? – 1385?) – politico fiorentino del Trecento
Francesco Bruni (1929) – politico e deputato della Repubblica italiana con la Democrazia Cristiana
Francesco Bruni (1964) – politico e senatore con il Popolo della Libertà
Francesco Bruni (1961) – sceneggiatore e regista
Francesco Bruni – velista italiano
Francesco Bruni (1802-1863) – vescovo cattolico
Francesco Caletti-Bruni, alias Francesco Cavalli (1602-1676) – compositore del Seicento

Pagine correlate 
Francesco Bruno